Люциус Браун «Люк» Джексон (; ) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Университете Южного Техаса и Панамериканском Техасском университете, в 1964 году был выбран на драфте НБА под 4-м номером командой «Филадельфия-76» и всю свою спортивную карьеру провёл в этом клубе. Всего в НБА провёл 8 сезонов. В сезоне 1966/67 Джексон стал чемпионом НБА в составе «Сиксерс». Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1965). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1965). Всего за карьеру в НБА сыграл 522 игры, в которых набрал 5170 очков (в среднем 9,9 за игру), сделал 4613 подборов и 818 передач.

Карьера в сборной США 
В 1963 году Джексон стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Сан-Паулу. В том же году в составе сборной США занял четвёртое место на чемпионате мира по баскетболу в Бразилии. В 1964 году стал в составе сборной США олимпийским чемпионом летних Олимпийских игр в Токио.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу
Выпускники Техасского университета в долине Рио-Гранде